О́рден Фе́никса:
 Орден Феникса (Гогенлоэ) — династическая награда княжеского дома Гогенлоэ.
 Орден Феникса (Греция) — государственная награда Греции.
 Орден Феникса — организация в серии романов о Гарри Поттере.